André Cornélis est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 André Cornélis, un roman de Paul Bourget publié en 1887 ;

Cinéma 
 André Cornélis, un film français réalisé par Henri Pouctal, sorti en 1915 ; 
 André Cornélis, un film français réalisé par Georges Denola et Jean Kemm sorti en 1918 ; 
 André Cornélis, un film français réalisé par Jean Kemm sorti en 1927.